Michael Learns to Rock – gruppo musicale danese
Michael Learns to Rock – album del 1991
Michael Learns to Rock – album del 2004